Села:
 Микитинці — Івано-Франківська область, Івано-Франківська міська рада
 Микитинці — Івано-Франківська область, Косівський район
 Микитинці — Хмельницька область, Ярмолинецький район